Vĩnh Tường (huyện in Vĩnh Phúc)
 Vĩnh Tường (Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc)
 Vĩnh Tường (Hậu Giang)